Татья́на Влади́мировна Лукья́нова (2 июня 1947, Берлин — 4 марта 2011, Санкт-Петербург) — советский, российский художник, живописец и график.

Член Союза художников СССР с 1980 года, член Санкт-Петербургского союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

Создала более 500 произведений прикладной графики, ставших известными российскими брендами. Автор книжных иллюстраций, плакатов и открыток. Участник всесоюзных, всероссийских и международных художественных и специализированных выставок.

Работы хранятся в музеях Санкт-Петербурга, частных российских и иностранных коллекциях.

Биография 
Родилась в Берлине, где в это время, по служебному направлению, находились родители.

Отец — Владимир Львович Миновицкий (1920—2000), инженер-конструктор подводных лодок, в послевоенные годы занимался вопросами по восстановлению промышленности Германии. Впоследствии — начальник бюро Балтийского завода, автор большого числа изобретений в области судостроения.

Мать — Лидия Владимировна (1922—2009), до начала Великой Отечественной войны — студентка Института киноинженеров, участник обороны Ленинграда, впоследствии сотрудник «Государственного оптического института».

Муж — художник-архитектор В. С. Лукьянов.

В 1961 году поступила в Ленинградскую художественную школу № 1 («Таврическую»).

В 1966 году Т. В. Лукьянова окончила Ленинградское художественно-графическое училище (которое в то время называли по имени его основателя — «Демидовским»).

С 1966 по 1968 год преподавала графические дисциплины в средних общеобразовательных школах Ленинграда.

В 1968 году поступила в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной.

В 1973 году защитила диплом в области графики и художественного проектирования, руководитель — известный ленинградский график и архитектор Л. Н. Линдрот.

В годы обучения в «Демидовском», большую роль в формировании художницы сыграл график и искусствовед К. А. Кордобовский (1902—1988).

В ЛВХПУ имени В. И. Мухиной её учителями и творческими наставниками по изобразительному искусству были известные живописцы Г. П. Егошин и А. А. Блинков.

В области графического дизайна Т. В. Лукьянова училась у художников-архитекторов, стоявших у истоков ленинградского художественного проектирования, это профессора ЛВХПУ — И. А. Вакс, М. Э. Гизе, Л. Н. Линдрот.

Живопись и графика

Станковые работы и рисунок 
С начала 1970-х годов живописные полотна художника Лукьяновой (сельские пейзажи и натюрморты), выполненные в свободной манере масляной живописи, и оригинальные графические работы, изображающие различные уголки Ленинграда в смешанной технике (акварель, гуашь, темпера), — экспонируются на городских, всесоюзных и зарубежных художественных выставках.

Работа над созданием образа 
Работа на пленэре, городские пейзажи и зарисовки часто служили отправной точкой для создания основы художественного образа произведений графического дизайна.

 Натюрморты стали основой для целого цикла, так называемой «Цветочной серии» оформления конфетных коробок для кондитерских фабрик страны. Это — «Левкои», «Белые ромашки», «Аленький цветочек», «Лунный свет», «Настурция». Так элементы картины «Цветы в корзине» (холст, масло) (1985) и темперной работы «Ноготки» (1986) вошли, как образная основа в оформление, широко известных в 1990-е годы, коробок «Август» и «Лето», на которых изображены эти цветы.
 Пейзажи 1991 года отразились на графическом дизайне «Золотой Нивы» и решении музыкального альбома «Русские просторы», на коробках «петергофской серии» — «Большой каскад», «Петергоф» и «Эрмитаж». Городские пейзажи 2001 года на юбилейных коробках к 300-летию Санкт-Петербурга. Это серии «Невский проспект», «Летний Сад» и «Русский музей».
 Альбомные зарисовки, выполненные пастелью, сангиной и угольным карандашом в Ленинградском зоопарке, послужили основой при создании, большой и много лет выпускавшейся, серии шоколада — «Мишка на Севере». На этикетках 2000-х годов, изображены обитатели «Детского уголка» зоосада — медвежата, которых ленинградцы старшего поколения, знали по именам. Это не отвлечённо-схематичные звери, а индивидуальные характеры. В рисунках на упаковках «Зимние забавы», «Озорная Алёнка», «Реверанс» «Дюймовочка» были изображены типичные ленинградские дети 1980-х годов, с которых художник делала наброски в своих блокнотах.

Графический дизайн 

Начиная с 1973 года, по проектам и эскизам художника Т. В. Лукьяновой в стране выпущено более пятисот произведений промышленной графики.

Основная работа шла над созданием образа ленинградских товаров — коробок конфет и кофе, пищевой упаковки кондитерских изделий.

Художник Т. В. Лукьянова разрабатывала оформление грампластинок, плакатов, книжных обложек, календарей и других полиграфических изданий.

Работа в книжной графике 
 В 1993 году Лукьянова создала выразительные иллюстрации (акварель, темпера), заставки и обложку для вышедшего в Санкт-Петербурге на немецком языке сборника «Сказки братьев Гримм», выпущенного тиражом 30 000 экземпляров.
 Обложка книги «Легенды о докторе Иоганне Фаусте», созданная Т. В. Лукьяновой (и тоже вышедшей на немецком) интересна тем, что впоследствии издательством было решено эту художественно-графическую композицию использовать для книг немецкой учебной литературы, таких как «Deutsches Lesebuch» (Книга для чтения), «Deutschen Grammatik» (Грамматика) и других.

Художественное проектирование упаковки 

Фирменный стиль Ленинградской кондитерской Фабрики имени Н. К. Крупской Т. В. Лукьянова создавала с 1975 года; логотип разработала в 1981 году.

Художественный образ продуктов этого предприятия был хорошо узнаваем среди конфетного ассортимента российской и зарубежной продукции. Автор разработала большие шоколадные серии, такие как «Мишка на Севере», «Тройка», «Вернисаж», а также подарочные конфетные коробки «Санкт-Петербург», «Летний сад», «Космические», «Красные купола», «Невский проспект», «Золотая Нива», «Русские сезоны», «Ленинград», «Адмиралтейские» и другие произведения, ставшие предметами коллекционирования.

Художник Т. В. Лукьянова создавала решение упаковки для крупнейших предприятий пищевой промышленности Ленинграда, таких как — Шоколадная фабрика имени К. Самойловой, Кондитерский комбинат «Азарт», «Фирма Каравай»; для Кондитерской фабрики «Красный Октябрь» (Москва), пищевых объединений Волгограда, Архангельска и других городов страны. Разрабатывала графический дизайн музыкальных альбомов фирмы грамзаписи «Мелодия» и продукции завода «Невская косметика».

Характерные черты творчества 
 Художник Т. В. Лукьянова, после схематично-конструктивных решений в художественном конструировании упаковки 1960—1970-х годов, ввела в графический дизайн традиции ленинградской школы живописи (представителями которой были её учителя — Г. П. Егошин и А. А. Блинков) в сочетании с остро современным подходом к шрифтовому дизайну и композиции, который исповедовали К. А. Кордобовский и профессор ЛВХПУ И. А. Вакс.
 Характерной особенностью произведений Т. В. Лукьяновой является сочетание живописного мастерства, большой культуры рукотворных графических элементов (все шрифтовые композиция создавались автором индивидуально, под каждую работу) и применение современных полиграфических технологий. Эти черты авторской индивидуальности всегда отмечали на международных выставках.
 Многие произведения Лукьяновой хранятся в Государственном Русском музее, Государственном музее истории Санкт-Петербурга, в частных российских и зарубежных коллекциях.

Награды 

 Работы Т. В. Лукьяновой неоднократно получали дипломы, специальные призы и медали на престижных российских и международных выставках — «Экспоцентр», «World Food», «Товар года», «100 лучших товаров России».
 Про упаковку «Шоколад Лайм», созданную в 2009 году, писали — «Сразу видно руку мастера — дизайнером этой упаковки стала известный художник Татьяна Владимировна Лукьянова, сотрудничавшая с фабрикой на протяжении многих лет».
 С середины 1980-х годов на каждой упаковке шоколада и кондитерских изделий, созданных автором, производители рядом выходными данными своего предприятия стали добавлять подпись — «Художник Т. В. Лукьянова».
 На 15-й Международной выставке продуктов питания «Продэкспо-2008» в Москве был проведён международный конкурс «Лучший продукт-2008», на котором давали оценку графическому дизайну и соответствию товара по всем международным критериям. В конкурсе приняли участие ведущие производители разных стран. Серебряная медаль и диплом были вручены за наборы шоколадных конфет «Русские сезоны», «Ассорти-крем» и «Маэстро» (автор графического дизайна всех упаковок — Т. В. Лукьянова).

См. также 
 Семья Лукьяновых
 Вакс, Иосиф Александрович
 Линдрот, Лев Николаевич
 Фабрика имени Крупской
 Конфеты «Мишка на Севере»

Примечания

Ссылки 

 Лукьянова, Татьяна Владимировна на сайте 
 В. Л. Миновицкий на сайте Русское генеалогическое древо
 Миновицкая, Лидия Владимировна на сайте Победители
 Фабрика им. Н. К. Крупской. Награды и призы 
 «Шоколадник», страничка коллекционера
 Личности Петербурга, М. Э. Гизе
 Русская живопись, А. А. Блинков
 Шоколад «Мишка на Севере»

Лукьяновы
Персоналии:Санкт-Петербург
Художники по алфавиту
Графические дизайнеры
Статьи проекта Санкт-Петербург
Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России
Художники-иллюстраторы России
Художники Санкт-Петербурга
Художницы России
Художницы России XXI века
Графики России
Дизайнеры по алфавиту
Филокартия
Художницы СССР